Albert Bitzius ist der Name folgender Personen:

* Albert Bitzius, bekannt unter dem Pseudonym Jeremias Gotthelf (1797–1854), Schweizer Pfarrer und Schriftsteller
 Albert Bitzius (Sohn) (1835–1882), Schweizer Pfarrer und Regierungsrat im Kanton Bern